B102 (België), een verbindingsweg in België
 Bundesstraße 102, een nationale weg in Duitsland